Az 1929–1930-as magyar férfi nagypályás kézilabda-bajnokság a harmadik nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenhárom csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A bajnokságot eredetileg a BTVK nyerte, de a befejezés után a VAC csapatát kizárták a Turul TE elleni levonulás miatt, és eredményeit törölték. Így viszont az Elektromosnak, amely a pályán pontot vesztett a VAC ellen, több pontja lett, ezért ők a bajnokok.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Sport-évkönyv 1930 (Sportmúzeum könyvtára)
Kézilabdázás 1968/11. szám (Sportmúzeum könyvtára)

F1929
Magyarferfinagypalyaskezilabdabajnoksag
Magyarferfinagypalyaskezilabdabajnoksag